Meżyricz – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie kaniowskim
 Meżyricz – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie pawłohradzkim
 Meżyricz – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie ostrogskim
 Meżyricz – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie łebedynskim
 Meżyricz – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie połohowskim